Der Begriff Steampacket steht für
 The Steampacket, eine britische Bluesrockband
 Isle of Man Steam Packet Company, eine Fährgesellschaft der Isle of Man